Vladimir Morozov () je jméno a příjmení více osob:

 Vladimir Morozov (1940)  (* 1940), sovětský rychlostní kanoista
 Vladimir Morozov (1952)  (* 1952), sovětský rychlostní kanoista
 Vladimir Morozov (krasobruslař)  (* 1992),  ruský krasobruslař
 Vladimir Morozov (plavec)  (* 1992),  ruský plavec